Malko Tŭrnovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Malko Trnovo, kommun, Burgas, 
 Malko Trnovo, ort, Burgas, Obsjtina Malko Trnovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar